Чимај има више значења:

 Чимај (Кантамајек), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Чимај (Јаскаба), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику